Nationalrat – camera bassa del parlamento austriaco
Nationalrat – camera bassa del parlamento svizzero